Little Lake (engl. für „Kleiner See“) ist der Name folgender Seen:

in Australien:
 Little Lake (Central Tilba, New South Wales)
 Little Lake (Narooma, New South Wales)
 Little Lake (Tasmanien)
 Little Lake (Victoria)
 Little Lake (Western Australia)

in Kanada:
 Little Lake (Alberta)
 Little Lake (Cariboo, British Columbia)
 Little Lake (Fraser-Fort George, British Columbia)
 Little Lake (Mount Waddington, British Columbia)
 Little Lake (Skeena-Queen Charlotte, British Columbia)
 Little Lake (Strathcona, British Columbia)
 Little Lake (Manitoba)
 Little Lake (Division No. 5, Neufundland und Labrador)
 Little Lake (Division No. 10, Neufundland und Labrador)
 Little Lake (Nordwest-Territorien)
 Little Lake (Aspotogan, Nova Scotia)
 Little Lake (Lunenburg County, Nova Scotia)
 Little Lake (Hacketts Cove, Nova Scotia)
 Little Lake (Wileville, Nova Scotia)
 Little Lake (Barrie, Ontario)
 Little Lake (Gravenhurst, Ontario)
 Little Lake (Midland, Ontario)
 Little Lake (Severn, Ontario)
 Little Lake (Stanley Mission, Saskatchewan)
 Little Lake (Division No. 17, Saskatchewan)
 Little Lake (Division No. 18, Saskatchewan)

in Neuseeland:
 Little Lake (Canterbury)

in den Vereinigten Staaten:
 Little Lake (Marquette County, Michigan)
 Little Lake (Oakland County, Michigan)
 Little Lake (St. Clair County, Michigan)

Little Lake ist der Name folgender Orte:

in Kanada:
 Little Lake, Ortsteil von Barrie (Ontario)

im Vereinigten Königreich:
 Little Lake (England)

in den Vereinigten Staaten:
 Little Lake (Alaska)
 Little Lake (Kalifornien)
 Little Lake (Michigan)
 Little Lake, früherer Name von Willits (Kalifornien)